Турнир по боксу на международных соревнованиях «Дружба-84» прошёл в Гаване с 18 по 24 августа 1984 года. Были разыграны двенадцать комплектов наград в двенадцати весовых категориях. Наиболее успешно выступили спортсмены из Кубы, завоевавшие одиннадцать золотых медалей из двенадцати.

Результаты

Медальный зачёт

См. также 
 Бокс на летних Олимпийских играх 1984

Литература 
 Панорама спортивного года, 1984. — : «Физкультура и спорт», 1985 — с. 68—98.
 Дружба-84 (фотоальбом) / сост. Литвиненко А. Ю. — : «Физкультура и спорт», 1985 — 96 с.: ил.

Ссылки 
 Результаты турнира по боксу на соревнованиях «Дружба-84»

Бокс
Дружба-84
Международные спортивные соревнования в Гаване
Август 1984 года
Бокс на Кубе
1984 год на Кубе